Wekwerth ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Wekwerth (1929–2014), deutscher Theaterregisseur und Intendant
 Peter Wekwerth (* 1949), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Rainer Wekwerth (* 1959), deutscher Schriftsteller
 Tanja Wekwerth (* 1976), deutsche Fotografin und Schriftstellerin 

Siehe auch:
 Weckwerth